Pavana steht:

 für Vayu, vedischer Gott des Windes, der Luft und des Lebenshauches und dessen Personifizierung
 italienisch und spanisch für Pavane, eine Tanzform